QKZ steht für:

 Flugplatz Konstanz
 Qualitätskennziffer

QKZ